Екскалібур () — легендарний меч короля Артура, що інколи асоціюється з магією і є символом суверенності Великої Британії.

 Excalibur — дев'ятий студійний альбом німецького хеві-метал гурту Grave Digger.
 Excalibur — морське будівельне судно, яке в окремі періоди залучалось до проведення робіт зі спорудження офшорних вітрових електростанцій.
 9499 Excalibur — астероїд головного поясу
 Excalibur — високоточний артилерійський снаряд калібром 155 мм.
 Excalibur Army — чеське оборонне підприємство